Aguilar del Río Alhama är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de La Rioja och regionen La Rioja, i den nordöstra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Madrid. Aguilar del Río Alhama ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Aguilar del Río Alhama är huvudsakligen kuperad. Aguilar del Río Alhama ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km söder om Aguilar del Río Alhama. Runt Aguilar del Río Alhama är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Cervera del Río Alhama,  km nordost om Aguilar del Río Alhama. Omgivningarna runt Aguilar del Río Alhama är i huvudsak ett öppet busklandskap.

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i La Rioja, Spanien